Па́вилостский край () — административно-территориальная единица на западе Латвии, в историко-культурной области Курземе. Край состоит из двух волостей и города Павилоста, который является центром края.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Лиепайского района.

Площадь края — 515 км². Граничит с Гробинским, Дурбским, Айзпутским, Кулдигским, Алсунгским, Вентспилсским краями. С запада омывается водами Балтийского моря.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 3233 человека.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Павилоста ();
 Вергальская волость (), центр — Вергале;
 Сакская волость (), центр — Сака.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Павилостского края